pokora –  cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, nie wywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami
 Pokora (herb szlachecki) – polski herb szlachecki
 Słupia-Pokora – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Słupia

Osoby noszące nazwisko Pokora 
 Adam Pokora – włoski budowniczy działający we Lwowie na przełomie XVI i XVII wieku
 Iwona Pokora (ur. 1962) – polska poetka
 Konrad Pokora (ur. 1966) – polski przedsiębiorca i samorządowiec
 Leon Pokora (1917-1975) – polski redaktor, działacz ruchu ludowego
 Magdalena Pokora, znana jako Magda Femme (ur. 1971) – polska piosenkarka
 Matt Pokora (ur. 1985) – francuski piosenkarz, tancerz i kompozytor 
 Mirosław Pokora (1933-2006) – polski ilustrator książek 
 Piotr Pokora – polski historyk, mediewista
 Piotr Pokora (ur. 1988) – polski matematyk
 Robert Pokora (1899-1981) – polski fotograf
 Roman Pokora (1948-2021) – ukraiński piłkarz grający na pozycji pomocnika, trener piłkarski
 Timoteus Pokora (1928-1985) – czeski sinolog, znawca historii i kultury dynastii Han
 Tomasz Pokora (ur. 1974) – polski lekkoatleta, sprinter
 Wojciech Pokora (1905-1980) – polski nauczyciel i działacz społeczny
 Wojciech Pokora (1934-2018) – polski aktor komediowy